Новенький может означать:

Топоним 

 Казахстан
 Новенький — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

 Россия
 Новенький — хутор в Стародубском районе Брянской области.
 Новенький — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Новенький — посёлок в Павловском районе Воронежской области.
 Новенький — хутор в Таловском районе Воронежской области.
 Новенький — хутор в Успенском районе Краснодарского края.
 Новенький — хутор в Октябрьском районе Оренбургской области.

Другое 
 «Новенький» — российский молодёжный сериал.

См. также